Андре́й Я́нович Што́лцерс (; 8 июля 1974, Рига) — латвийский футболист, полузащитник. Участник чемпионата Европы 2004. Тренер.

Биография 
Начинал как хоккеист — с 3-х лет встал на коньки и занимался хоккеем. В 8 лет — стал лучшим в своём возрасте хоккеистом в республике. Вместе с ним в одной команде играл Карлис Скрастыньш, известный латвийский хоккеист 90-х.

В 13 лет после разговора с тренером юношеской команды «Даугавы» поменял вид спорта. В «Даугаве» пробыл до 1993 года.

В 1996 году Александр Старков пригласил Штолцерса в «Сконто» (Рига), в составе которого Андрей затем стал двукратным чемпионом Латвии.

После Кубка Содружества 1998 мог перейти в московское «Торпедо», но по результатам медкомиссии клубу не подошёл. Штолцерс воспользовался запасным вариантом и перешёл в «Шахтёр» (Донецк). В составе «Шахтёра» трижды становился серебряным призёром чемпионата Украины, затем провёл полгода в московском «Спартаке», став в его составе чемпионом России.

С декабря 2000 до лета 2004 года был игроком английского «Фулхэма», играл в его составе в Первом дивизионе Футбольной лиги (второй по силе дивизион тогдашнего английского футбола после Премьер-лиги) в победном сезоне 2000/01 (15 игр, 2 гола), а затем и в Премьер-лиге (10 игр). В сезоне 2004/05 играл за «Йовил Таун» во Второй Футбольной лиге Англии (4-й по силе дивизион), в том сезоне клуб победил в том турнире, а Андрей регулярно выходил на поле. Проведя некоторое время в Азербайджане и на родине, Штолцерс вернулся в Англию в начале декабря 2009 года, перейдя в клуб «Бат Сити», выступающий в Южной конференции (6-й по силе дивизион). В начале февраля 2010 года Штолцерс перешёл в клуб «Хейз энд Идинг Юнайтед», выступающий в Национальной конференции (5-м по силе дивизионе Англии). В начале мая того же года покинул клуб.

Достижения 
 Чемпион Латвии: 1996, 1997
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1997/98, 1998/99, 1999/2000
 Чемпион России: 2000

Семья 
Андрей Штолцерс вышел из спортивной семьи. Дед, отец и тётя — мастера в парусном спорте. Они выигрывали различные регаты, становились чемпионами СССР. Дед также успешно участвовал в авторалли, завоёвывал различные медали и кубки. Отец в 1997 году стал бронзовым призёром в командных соревнованиях чемпионата Европы в буерном спорте.

Женился в 1997 году, жена Оксана — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Бат Сити»
Игроки ФК «Хейз энд Идинг Юнайтед»
Футбольные тренеры Латвии
Тренеры ФК «Истерн»